Кагосима Юнайтед — футбольный клуб из одноимённого города, одноимённой префектуры. Основан в 2014-ом году путём слияния двух команд: «Волька Кагосима» и «Кагосима».

Достижения

История 
Два клуба, «Волька Кагосима» и «ФК Кагосима», были объединены в 2014 году и образовали «Кагосима Юнайтед». В ноябре 2015 года, после победы в зоне продвижения, они получили лицензию Джей-лиги для участия в Джей-лиги 3.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Японии